«Rescue Me» — песня американской рок-группы OneRepublic, выпущенная в качестве ведущего сингла с их пятого студийного альбома Human на лейблах Interscope Records и Mosley Music Group 17 мая 2019 года.

Продвижение 
Группа анонсировала сингл 14 мая, поделившись клипом, в котором мальчик смотрит на большой водопад перед тем, как зазвучала «жуткая» музыка, когда была показана дата релиза.

Клип 
Музыкальное видео показывает маленького мальчика, главного героя, которого преследует группа хулиганов старше его. Когда ему кажется, что выхода нет, он начинает танцевать и обнаруживает, что у него есть силы, которые он использует, чтобы преодолеть их.

Его поставил Кристиан Лэмб, поставила Шерри Сильвер, и он был снят в Сильвертоне, штат Орегон. В нём также участвует Коди Бингхэм из «Танцев со звёздами: юниоры».

Музыкальное видео было выпущено 17 мая 2019 года и на данный момент набрало более 129 миллионов просмотров.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Примечания 

Песни 2019 года
Песни OneRepublic
Песни, написанные Райаном Теддером
Синглы Interscope Records